Sainte-Anastasie kan syfta på:
 Sainte-Anastasie, Cantal
 Sainte-Anastasie, Gard